Jaro steht für:

 Jaro (Iloilo City), Stadtbezirk von Iloilo City auf den Philippinen
 Jaro (Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen
 Erzbistum Jaro, katholisches Erzbistum auf den Philippinen
 FF Jaro, finnischer Fußballverein
 Jaro Medien, deutsches Plattenlabel
 Jaro Records, amerikanisches Plattenlabel
 Jaro (Widerstandsgruppe), Widerstandsgruppe in der Tschechoslowakei während der Nazibesetzung

Jaro ist der Familienname folgender Personen:
 Pedro Luis Jaro (* 1963), spanischer Fußballspieler
 Sonny Boy Jaro (* 1982), philippinischer Boxer

Jaro ist die Kurzform von Jaroslav und der Vor- oder Spitzname folgender Personen:
 Jaro Fürth (1871–1945), österreichischer Schauspieler
 Jaro, Spitzname von Jaroslav Drobný (Fußballspieler) (* 1979), tschechischer Fußballspieler
 Jaro, Spitzname von David Jarolím (* 1979), tschechischer Fußballspieler